Cet article recense les meilleures performances des joueurs français de tennis en simple messieurs ainsi que les performances les plus importantes en double messieurs.

On y trouve les victoires et performances en Coupe Davis, dans les tournois du Grand Chelem et aux Jeux olympiques depuis les débuts du tennis. Sont également mentionnés, pour l'ère Open (depuis 1968), toutes les performances notables en simple dans les tournois du Grand Chelem, aux Jeux olympiques, aux Masters et en Coupe Davis, ainsi que tous les titres remportés ou les meilleurs niveaux atteints en Masters 1000 et dans les tournois inférieurs du circuit ATP, les meilleurs classements atteints et les records de présence dans le top 100, les victoires sur les joueurs du top 10, les confrontations françaises, etc.

Toutes ces données sont issues des sites internet officiels de la Fédération Internationale de Tennis ITF (tournois du Grand Chelem et Coupe Davis), de l'Association des joueurs professionnels de tennis ATP (circuit principal du tennis) et du Comité International Olympique CIO (tournoi olympique de tennis).

Classement ATP 
Cette section regroupe l'ensemble des performances des joueurs de tennis en rapport avec le classement ATP : meilleurs classements en cours ou en fin d'année et victoires de prestige contre le  mondial ou un membre du top 10 de l'ATP.

Précision : le premier classement ATP date du . Il ne peut donc refléter le niveau réel des joueurs ayant débuté leur carrière antérieurement. Toutefois, il existait d'autres classements comme celui de la WCT dans lequel des joueurs comme Patrick Proisy, Georges Goven ou Pierre Barthès ont été respectivement ,  et .

Les Français dans le Top 10 mondial 
Entrées et sorties du top 10 et performances s'y attachant
 1983 : Yannick Noah entre dans le top 10 en début d'année, remporte Roland-Garros et finit l'année . Il restera dans le top 25 jusqu'en .

 1973 : Patrick Proisy est classé  et premier Français du premier classement ATP le  ; ce fut son meilleur classement ATP.

 1974 : grâce notamment à sa demi-finale à Roland-Garros, François Jauffret accède au  mondial, le meilleur occupé par un Français jusqu’en .

 1982 : Yannick Noah fait mieux que François Jauffret en se classant  en décembre.

 1986 :  en mai, Yannick Noah atteint quelques mois plus tard le  rang, ce qui demeure le meilleur classement jamais occupé par un Français. Le , Noah, alors  mondial, devient  en double. Henri Leconte entre dans le top 10 après sa demi-finale à Roland-Garros. Atteignant le même stade à Wimbledon un mois plus tard, Leconte atteint le  mondial en septembre. Lui et Noah concluent l'année dans le top 10. Le , Thierry Tulasne atteint, pour une semaine, la place de  mondial. Pour la première fois dans l'histoire du classement ATP et pour seulement une semaine, 3 Français figurent parmi les dix premiers mondiaux : Noah , Leconte  et Tulasne . Le , Noah est  et Leconte  ; c'est le meilleur classement d'ensemble pour deux joueurs français.

 1987 : Yannick Noah finit dans le top 10 pour la sixième et dernière fois consécutive.

 1988 : Henri Leconte finit dans le top 10 pour la seconde fois ; Yannick Noah est .

 1989 : dernière année d'apparition d'Henri Leconte dans le top 10.

 1990 : dernière année d'apparition de Yannick Noah dans le top 10.

 1991 : Guy Forget, avec 2 victoires en Masters 1000 et 2 quarts de finale en Grand Chelem, atteint la  le  et termine l'année .

 1993 : Cédric Pioline, finaliste à l'US Open, accède à la  le  et finit l'année à ce rang.

 1994 : Cédric Pioline atteint le  le .

 1996 : Arnaud Boetsch s'approche du top 10 ( en avril).

 1998 : en juin, Cédric Pioline passe trois semaines à la , 4 ans 1 mois et 20 jours après être sorti du top 10.

 2000 : après sa victoire à Monte-Carlo, Cédric Pioline se hisse au  le , son meilleur classement ; il quitte définitivement le top 10 le . Nicolas Escudé atteint son meilleur classement : .

 2001 : Arnaud Clément parvint à la  en 2001, après sa finale à l'Open d'Australie ; il y reste deux semaines. Sébastien Grosjean atteint le top 10 le  et finit l'année . Par ailleurs, Fabrice Santoro atteint son meilleur classement : .

 2002 : le , Sébastien Grosjean saute de la  à la  et décroche le deuxième meilleur classement obtenu par un joueur français (avec Guy Forget) derrière Yannick Noah ; la semaine suivante, il chute à la .

 2003 : Sébastien Grosjean, finaliste au Queen's et à Tokyo, quart-finaliste à l'Open d'Australie et demi-finaliste à Wimbledon, atteint la  et finit l'année .

 2004 : Sébastien Grosjean flirte avec le top 10 :  au premier classement de l'année, il le quitte en février, avant d'atteindre à nouveau la  en avril, en mai, puis une ultime fois en septembre.

 2007 : Richard Gasquet est  mondial le  après une demi-finale à Wimbledon. 15 Français terminent dans le top 100, ce qui place la France en première position, avec Richard Gasquet dans le top 10 ().

 2008 : le , Richard Gasquet, Paul-Henri Mathieu et Jo-Wilfried Tsonga sont respectivement ,  et , c'est le meilleur classement d'ensemble depuis 1986. Le , 4 Français figurent pour la première fois dans le top 20. Ce quatuor atteint son meilleur classement le  : Gilles Simon , Jo-Wilfried Tsonga , Richard Gasquet , Gaël Monfils . Le , Tsonga entre dans le top 10 à la  après sa victoire à Bercy. Pour la troisième fois après 1985 et 1986 avec Noah et Leconte, deux Français participent aux Masters : Jo-Wilfried Tsonga (vainqueur du Masters de Paris et finaliste à l'Open d'Australie) et Gilles Simon (finaliste au Masters de Madrid et demi-finaliste au Masters). Ils finissent dans le top 10 ( et ), ce qui ne s'était pas produit depuis 22 ans (1986) avec Noah et Leconte.

 2009 : Gilles Simon atteint son meilleur classement () le , tandis que Gaël Monfils apparaît dans le top 10 le  pour environ trois mois. Pour la deuxième fois dans l'histoire du classement ATP, 3 Français sont classés dans les dix premiers mondiaux le  : Gilles Simon , Gaël Monfils , Jo-Wilfried Tsonga  (classés respectivement ,  et  le ). Ils y restent 5 semaines, dont 3 consécutives. Du  au , 4 Français occupent à nouveau le top 20, dont deux le top 10, avec pour meilleurs classements le  : Gilles Simon , Jo-Wilfried Tsonga , Gaël Monfils , Richard Gasquet . Simon quitte le top 10 après y être resté un an (du  au ). Tsonga finit dans le top 10 pour la deuxième année consécutive, à la  ; il est remplaçant  au Masters.

 2010 : Jo-Wilfried Tsonga reste 73 semaines dans le top 10 de  à . Il n'y a plus de Français dans le top 10 du  au .

 2011 : Gaël Monfils retrouve le top dix 22 mois après l'avoir quitté (il y reste 7 mois environ) et atteint son meilleur classement le  : . Le , pour la troisième fois après 2008 et 2009, 4 Français occupent le top 20 : Gaël Monfils , Richard Gasquet , Jo-Wilfried Tsonga  et Gilles Simon . Michaël Llodra est alors , son meilleur classement absolu. En juillet, Gasquet et Simon frôlent le top 10 : le , Gasquet atteint, pour trois semaines, la , à seulement cinq points du top 10 qu'il a quitté près de trois ans auparavant. Le , Simon devient  pour trois semaines également en manquant de dix points le top 10 dont il est sorti vingt mois auparavant. Simon redevient  deux semaines en septembre. Le , pour la première fois, 4 Français occupent le top 15 : Monfils , Tsonga , Simon  et Gasquet . Ils y restent jusqu'au . Tsonga réintègre le top 10 le  un an après l'avoir quitté ; il se qualifie ensuite pour le Masters où il atteint la finale et finit l'année .

 2012 : le , pour une semaine, 4 Français se retrouvent dans le top 15 : Jo-Wilfried Tsonga , Gilles Simon , Gaël Monfils , Richard Gasquet . Le , Tsonga atteint pour la première fois la  mondiale, un top 5 que les Français n'avaient plus atteinte depuis près de dix ans. Le , Simon  ( le ) frôle une nouvelle fois de 10 point le top 10 après en être sorti trente mois auparavant ; l'Américain John Isner s'intercale à la  à 5 points du top 10. Le , après le dernier tournoi de l'année au Masters de Paris, Gasquet est classé , retrouvant ainsi le top 10 dont il avait été exclu 4 ans 4 mois et 2 semaines plus tôt le  (le plus grand écart d'un joueur français). Il devance de justesse l'Espagnol Almagro qui a pourtant a le même nombre de points que lui mais a joué quatre tournois de plus dans l'année. Tsonga participe au Masters, Gasquet étant premier remplaçant. Comme en 1986 et 2008, deux Français, Tsonga () et Gasquet (), finissent l'année dans le top 10.

 2013 : Le  avril, Richard Gasquet retrouve son classement de  : . Six ans après sa première qualification, il participe au Masters à la suite du forfait d'Andy Murray ; Jo-Wilfried Tsonga est lui premier remplaçant. Avant Gasquet, seul Tim Henman avait réalisé un écart aussi long entre deux participations (1998 et 2004). Deux Français finissent de nouveau l'année dans le top 10 : Gasquet  devance cette fois Tsonga.

 2014 : Le , Jo-Wilfried Tsonga quitte le top 10, imité par Richard Gasquet le  : il n'y a plus de Français dans le top 10 pour la première fois depuis le . Le , Jo-Wilfried Tsonga remporte le  Masters 1000 de sa carrière au Canada et retrouve ainsi le top 10 au classement du  au . Le , pour la première fois, 6 Français figurent parmi les 32 premières places, lesquelles correspondent aux têtes de série en Grand Chelem : il s'agit des Néo-Mousquetaires : Jo-Wilfried Tsonga , Richard Gasquet , Gaël Monfils , Gilles Simon  auxquels s'ajoutent Julien Benneteau  et Jérémy Chardy . Ces six joueurs finissent l'année dans le top 30 — une première : Jo-Wilfried Tsonga , Gaël Monfils , Gilles Simon , Julien Benneteau , Richard Gasquet , et Jérémy Chardy .

 2015 : le , Gilles Simon réintègre pour un mois le top 10 () presque 6 ans après en être sorti le . Le , 6 Français sont à nouveau dans le top 30 : Richard Gasquet , Gilles Simon , Jo-Wilfried Tsonga , Gaël Monfils , Benoît Paire  et Jérémy Chardy . Le , Tsonga revient dans le top 10 quitté le , également à la . Puis le , c'est au tour de Richard Gasquet, directement , qui retrouve ainsi le top 10 quitté le . Deux Français dans le top 10, ce n'était plus arrivé depuis . Le , Benoît Paire fait sa première entré dans le top 20 (), mais Gaël Monfils en sort () et les Français échouent donc à être pour la première fois 5 dans le top 20. Gasquet  et Tsonga  ont les 2 premières positions pour êtres remplaçant au Masters.

 2016 : 
  le  février, Jo-Wilfried Tsonga () reprend la place de  français à Richard Gasquet (). Le , pour la première fois, 5 Français occupent le top 20 dont deux dans le Top 10, Jo-Wilfried Tsonga , Richard Gasquet , Gaël Monfils , Gilles Simon  et Benoît Paire . Cela ne dure qu'une semaine. Le , Benoît Paire réintègre le top 20 en même temps que Richard Gasquet quitte le top 10. 5 Français occupent à nouveau le top 20 de l'ATP, avec cette fois un seul représentant dans le top 10 : Jo-Wilfried Tsonga. Le , 6 Français classés dans les 32 premiers sont têtes de série à Roland Garros (Jo-Wilfried Tsonga , Richard Gasquet , Gilles Simon , Benoît Paire , Lucas Pouille  et Jérémy Chardy ). Gaël Monfils (), finaliste à Monte-Carlo cette année, est forfait en raison d'une infection virale. Lors de Wimbledon, un record de 16 Français sont au , dont 6 têtes de série : Richard Gasquet , Jo-Wilfried Tsonga , Gilles Simon , Gaël Monfils , Benoît Paire  et Lucas Pouille . 4 joueurs atteignent les huitièmes de finale, un record dans l'ère open.Lors de l'US Open, 3 français arrivent en quarts de finale un record dans l'ère open puisque cela n'était plus arrivé depuis 1947. De plus Lucas Pouille est opposé à Gaël Monfils, en conséquence, au moins un Français sera présent dans le dernier carré. Jo-Wilfried Tsonga complète le trio. Gaël Monfils remportera le quart 100 % tricolore pour accéder à sa  en grand chelem et ainsi ravir la place de  français à JW Tsonga à l'issue du tournoi, le . Il se qualifiera par la suite pour le Masters (à Londres) pour la  fois de sa carrière et atteindra pour la première fois la  place mondiale.
  le , le résultat de finale du double de Roland Garros permet à Nicolas Mahut de devenir  à l'ATP en double . 30 ans après Yannick Noah, il est seulement le  français a trôner au sommet de la hiérarchie du tennis mondial (en double ou en général puisque aucun joueur français n'a été  en simple). Grâce notamment à un excellent début de saison avec son partenaire Pierre-Hugues Herbert, qui accédera lui à la  place mondiale un peu plus tard dans la saison. Après avoir été finalistes à l'Open d'Australie, ils remportent les 3  Masters 1000 de la saison (Indian Wells, Miami & Monte-Carlo) puis Wimbledon (contre une autre paire française Édouard Roger-Vasselin et Julien Benneteau, pour la  finale de double 100 % française en Grand Chelem depuis le début de l'ère open). Malgré une  partie de saison en demi teinte (sans titres) et un Masters catastrophique (3 matchs et 3 défaites en poules). Mahut et Herbert terminent respectivement aux places de  et  mondiaux 2016, une  dans l'histoire du tennis français (aucun joueur français n'avait jamais terminé une saison au sommet du classement mondial - que ce soit en simple ou en double) .

 2017 :
 
 

 2018 :
 
 

 2019 : 
  En dominant le moldave Albot au Masters 1000 de Paris, Gaël Monfils réintègre le top 10 le lundi .
 

 2020 :

Meilleurs classements en carrière 
Section mise à jour au lundi 7 novembre 2022.

 Meilleur classement atteint en carrière en simple au :

 Meilleur classement en simple à  : 

 Meilleur classement en carrière en double : 

 Meilleur classement en double à  :

Top 100 en détail 
Top 100 détaillé : Les 82 joueurs français ayant intégré le top 100 au moins une semaine
Au  
Ci-dessous, la liste des joueurs français de tennis qui, depuis 1973, ont fait partie des cent premiers au classement ATP.

Records de présence 
Précisions : le premier classement ATP fut publié en . Néanmoins, les données de l'ATP sont incomplètes pour les premières saisons et ne permettent pas un compte précis. Ce n'est qu'à partir de la saison 1983 que l'ATP publie plus de 25 classements par an (soit environ un toutes les deux semaines), les données référentes aux joueurs dont la carrière a débuté avant 1983 sont donc tronquées.
 * Joueur en activité avant 1983
 Joueurs en activité
 colonne nom : (année de naissance)

Dans le top 100 
Du  au lundi .
Ce tableau présente les 34 joueurs français qui ont passé plus de 156 semaines (soit 3 ans calendaires) dans le top 100.
76 Français ont été au moins une fois dans les 100 meilleurs joueurs du monde, dont 65 depuis 1983.

Autres joueurs dans le top 100 au  : Ugo Humbert (150 semaines sur 2018 à 2021 dont 80 semaines top 50) ; Corentin Moutet (115 semaines de 2019 à 2021) et Grégoire Barrère (58 semaines de 2019 à 2021).

Dans le top 50 
Du  au lundi .
Ce tableau présente les 29 joueurs français qui ont passé le plus de semaines dans le top 50 du classement ATP.
Depuis 1983, 42 Français ont été au moins une fois parmi les 50 meilleurs joueurs du monde.
NB : le ratio top 10/top 50 pour Yannick Noah est calculé sur ses 260 semaines dans le top 10 à partir du

Dans le top 10 (en simple) 
Ce tableau présente les 12 joueurs ayant atteint le top 10 depuis 1973 jusqu'au lundi .

Yannick Noah a occupé 260 semaines le top 10 à partir du  et 15 fois en 1982.

Dans le top 10 (en double) 
Ce tableau présente les 11 joueurs ayant atteint le top 10 depuis 1973 jusqu'au lundi  :

mondial (en double) 
Ce tableau présente les 2 joueurs ayant été  mondial depuis 1973 jusqu'au lundi  :

Victoires prestigieuses 
Cette section liste les victoires contre les numéro 1 mondiaux et classe les joueurs français par victoires sur les membres du top 10 de l'ATP.
Depuis 1973, les Français ont battu le numéro 1 de l'ATP à 25 reprises.
Mise à jour au .

Contre des  mondiaux 
Ce tableau rassemble les 25 défaites du numéro 1 mondial de tennis face à des joueurs français.
 
 colonne tournoi : * équivalence des catégories pour les tournois d'avant 1990 
 colonne surface : toutes les rencontres ont été jouées en extérieur sauf si la mention "(i)" est apposée.

Plusieurs joueurs ont manqué la victoire d'un point :
 Nicolas Escudé en 1999, qui manque trois balles de match sur le service d'Andre Agassi à Bâle,
 Julien Benneteau en 2010, qui manque une balle de match sur le service de Rafael Nadal à Cincinnati,
 Jo-Wilfried Tsonga en 2012, qui manque quatre balles de match sur le service de Novak Djokovic à Roland Garros,
 Lucas Pouille en 2017, qui manque deux balles de match (dont 1 sur son service) contre Rafael Nadal à Pékin,
 Benoît Paire en 2018, qui manque deux balles de match (dont 1 sur son service) contre Roger Federer à Halle,
 Gaël Monfils en 2020, qui manque trois balles de match (dont 2 sur son service) contre Novak Djokovic à Dubaï.

Arnaud Clément et Jo-Wilfried Tsonga ont tous les deux battu par forfait un  mondial, respectivement Lleyton Hewitt en 2002 et Novak Djokovic en 2011.

Fabrice Santoro a battu cinq  mais aucun .

Contre un membre du top 10 

Tableau mis à jour le  après la victoire de Richard Gasquet sur Daniil Medvedev à Genève
 G.C = nombre de top 10 battu en Grand Chelem.
 G.C n° = joueur le mieux classé battu en Grand Chelem.

Victoires sur le "Big Four" : Arnaud Clément (1999/2007), Gilles Simon (2007/2008) dont le big three la même année, Jo-Wilfried Tsonga (2008/2009) dont le big three à la 1ere place. En Grand Chelem : Jo-Wilfried Tsonga.

Meilleure performance dans les grands tournois à chaque édition 
Cette section liste le(s) meilleur(s) résultat(s) français pour chaque événement année après année :
 dans les 4 tournois du Grand Chelem
 aux Jeux Olympiques
 au Masters
 dans les 9 Masters 1000.

Aux Jeux olympiques d'été (depuis les débuts du tennis) 

Les meilleurs résultats français pour chaque édition du tournoi olympique : 
 Colonne ClassT : classement du joueur au début du tournoi olympique.

En Grand Chelem 

Note : Sur les 25 tournois du Grand Chelem qu'il a disputés depuis l'Open d'Australie 2008, Jo-Wilfried Tsonga a été le Français allant le plus loin à 17 reprises.

1968 à 1999
Aucun Français ne participe aux éditions 1971 et 1979 de l'Open d'Australie.

Au Masters 

Les résultats des Français au Masters en simple, lorsqu'au moins un joueur était présent à la compétition où aurait pu l'être.
 Colonne ClassT : classement du joueur au début du Masters.
 Colonne format : nombre de joueurs participants (type de compétition) (de 1982 à 1984 les 4  joueurs sont exemptés de  Tour).

En 2009 Jo-Wilfried Tsonga  est remplaçant et en 2015 Richard Gasquet  est remplaçant, aucun des deux n'a joué.

En Masters 1000 (depuis 2004) 

|+ Meilleurs résultats français par Masters 1000 (depuis 2004)
! width="50"|Année
! width="125"|Indian Wells
! width="125"|Miami
! width="125"|Monte-Carlo
! width="125"|Madrid
! width="125"|Rome
! width="125"|Canada
! width="125"|Cincinnati
! width="125"|Shanghai
! width="125"|Paris
|-
|2021
| Annulé
| Humbert / Mannarino
| 1/8 de finalePouille
| 1/16 de finalePaire
| 1er tour Monfils / Humbert / Gasquet / Mannarino / Paire
| bgcolor="#FFDEAD"|1/4 de finale Monfils
| bgcolor="#FFDEAD"|1/4 de finale Paire
| -
| bgcolor="#FFDEAD"|1/4 de finale Gaston
|-
|2020
| Annulé
| Annulé
| Annulé
| Annulé
| 1/8 de finaleHumbert
| Annulé
| Gasquet
| Annulé
| bgcolor="#FFDEAD"| 1/4 de finaleHumbert
|-
|2019
| bgcolor="#FFDEAD"| 1/4 de finaleMonfils
| Chardy
| 1/8 de finaleHerbert
| 1/8 de finaleChardy / Monfils 
| Chardy
| bgcolor="#FFFF00"| 1/2 finaleMonfils
| bgcolor="#FFFF00"| 1/2 finaleGasquet
| Pouille / Monfils / Paire / Chardy
| bgcolor="#FFDEAD"| 1/4 de finaleMonfils / Tsonga
|-
|2018
| 1/8 de finaleChardy / Herbert
| 1/8 de finaleChardy
| bgcolor="#FFDEAD"| 1/4 de finaleGasquet
|Gasquet / Monfils / Paire 
| 1/8 de finalePaire
|Herbert / Paire 
|Chardy / Mannarino / Paire / Pouille 
|Gasquet / Chardy / Paire 
|Gasquet / Simon / Mannarino 
|-
|2017
| 1/8 de finaleMonfils
| 1/8 de finaleMahut/Mannarino
| bgcolor="#FFFF00"| 1/2 finalePouille
| 1/8 de finalePaire
|Paire 
| bgcolor="#FFDEAD"| 1/4 de finaleMannarino
| 1/8 de finaleMannarino 
| bgcolor="#FFDEAD"| 1/4 de finaleGasquet
| bgcolor="#FFFF00"| 1/2 finaleBenneteau
|-
|2016
| bgcolor="#FFDEAD"| 1/4 de finaleMonfils / Tsonga
| bgcolor="#FFDEAD"| 1/4 de finaleMonfils / Simon
| bgcolor="#FF3333"|FinaleMonfils (3)
| 1/8 de finaleGasquet / Simon / Tsonga
| bgcolor="#FFFF00"| 1/2 finalePouille 
| bgcolor="#FFFF00"| 1/2 finaleMonfils
| 1/8 de finaleMonfils / Tsonga
| bgcolor="#FFFF00"| 1/2 finaleSimon
| bgcolor="#FFDEAD"| 1/4 de finaleTsonga
|-
|2015
| 1/8 de finaleMannarino / Simon
| 1/8 de finaleMannarino / Monfils / Simon
| bgcolor="#FFFF00"| 1/2 finaleMonfils
| 1/8 de finaleTsonga
|Chardy / Gasquet / Simon / Tsonga 
| bgcolor="#FFFF00"| 1/2 finaleChardy
| bgcolor="#FFDEAD"| 1/4 de finaleGasquet
| bgcolor="#FF3333"|FinaleTsonga
| bgcolor="#FFDEAD"| 1/4 de finaleGasquet
|-
|2014
| bgcolor="#FFDEAD"| 1/4 de finaleBenneteau
| 1/8 de finaleGasquet / Tsonga
| bgcolor="#FFDEAD"| 1/4 de finaleTsonga
| Chardy / Mathieu / Simon / Tsonga
| bgcolor="#FFDEAD"| 1/4 de finaleChardy
| bgcolor="#00FF00"|VainqueurTsonga (2)
| bgcolor="#FFFF00"| 1/2 finaleBenneteau
| bgcolor="#FF3333"|FinaleSimon (2)
| 1/8 de finaleMonfils / Pouille / Tsonga
|-
|2013
| bgcolor="#FFDEAD"| 1/4 de finaleTsonga
| bgcolor="#FFFF00"| 1/2 finaleGasquet
| bgcolor="#FFFF00"| 1/2 finaleTsonga
| bgcolor="#FFDEAD"| 1/4 de finaleTsonga
| bgcolor="#FFFF00"| 1/2 finalePaire
| bgcolor="#FFDEAD"| 1/4 de finaleGasquet
| 1/8 de finaleBenneteau
| bgcolor="#FFFF00"| 1/2 finaleTsonga
| bgcolor="#FFDEAD"| 1/4 de finaleGasquet
|-
|2012
| bgcolor="#FFDEAD"| 1/4 de finaleSimon
| bgcolor="#FFDEAD"| 1/4 de finaleTsonga
| bgcolor="#FFFF00"| 1/2 finaleSimon
| 1/8 de finaleGasquet / Monfils / Simon / Tsonga
| bgcolor="#FFDEAD"| 1/4 de finaleGasquet / Tsonga
| bgcolor="#FF3333"|FinaleGasquet (3)
| bgcolor="#FFDEAD"| 1/4 de finaleChardy
| bgcolor="#FFDEAD"| 1/4 de finaleTsonga
| bgcolor="#FFFF00"| 1/2 finaleLlodra / Simon
|-
|2011
| bgcolor="#FFDEAD"| 1/4 de finaleGasquet
| 1/8 de finaleSimon
| 1/8 de finaleGasquet / Monfils / Simon
| bgcolor="#FFDEAD"| 1/4 de finaleLlodra
| bgcolor="#FFFF00"| 1/2 finaleGasquet
| bgcolor="#FFFF00"| 1/2 finaleTsonga
| bgcolor="#FFDEAD"| 1/4 de finaleMonfils / Simon
| 1/8 de finaleSimon
| bgcolor="#FF3333"|FinaleTsonga
|-
! width="50"|Année
! width="125"|Indian Wells
! width="125"|Miami
! width="125"|Monte-Carlo
! width="125"|Rome
! width="125"|Madrid
! width="125"|Canada
! width="125"|Cincinnati
! width="125"|Shanghai
! width="125"|Paris
|-
|2010
| 1/8 de finaleTsonga
| bgcolor="#FFDEAD"| 1/4 de finaleTsonga
| 1/8 de finaleTsonga
| bgcolor="#FFDEAD"| 1/4 de finaleTsonga
| bgcolor="#FFDEAD"| 1/4 de finaleMonfils
| bgcolor="#FFDEAD"| 1/4 de finaleChardy
| 1/8 de finaleBenneteau / Gasquet
| bgcolor="#FFDEAD"| 1/4 de finaleTsonga
| bgcolor="#FF3333"|FinaleMonfils
|-
|2009
| Chardy / Gasquet / Mathieu / Simon / Tsonga
| bgcolor="#FFDEAD"| 1/4 de finaleTsonga
| Gicquel / Simon
| 1/8 de finaleGasquet / Simon
| 1/8 de finaleSimon
| bgcolor="#FFFF00"| 1/2 finaleTsonga
| bgcolor="#FFDEAD"| 1/4 de finaleBenneteau / Simon
| bgcolor="#FFDEAD"| 1/4 de finaleSimon
| bgcolor="#FF3333"|FinaleMonfils
|-
! width="50"|Année
! width="125"|Indian Wells
! width="125"|Miami
! width="125"|Monte-Carlo
! width="125"|Rome
! width="125"|Hambourg 
! width="125"|Canada
! width="125"|Cincinnati
! width="125"|Madrid 
! width="125"|Paris
|-
|2008
| 1/8 de finaleGasquet / Tsonga
| 1/8 de finaleBenneteau / Mathieu
| 1/8 de finaleGasquet / Monfils
| Mahut / Simon
| Gasquet / Llodra / Simon / Tsonga
| bgcolor="#FFFF00"| 1/2 finaleSimon
| Clément / Gasquet / Monfils / Serra / Simon
| bgcolor="#FF3333"|FinaleSimon
| bgcolor="#00FF00"|VainqueurTsonga
|-
|2007
| 1/8 de finaleBenneteau / Gasquet
| 1/8 de finaleMathieu
| bgcolor="#FFDEAD"| 1/4 de finaleGasquet
| 1/8 de finaleSimon
| Benneteau / Clément / Gasquet / Mathieu / Serra / Simon
| 1/8 de finaleMathieu
| Benneteau / Clément / Gasquet
| 1/8 de finaleMathieu
| bgcolor="#FFFF00"| 1/2 finaleGasquet
|-
|2006
| 1/8 de finaleGrosjean / Gasquet
| Grosjean / Serra
| 1/8 de finaleSimon
| bgcolor="#FFFF00"| 1/2 finaleMonfils
| 1/8 de finaleMathieu / Grosjean / Simon
| bgcolor="#FF3333"|FinaleGasquet
| 1/8 de finaleSerra
| Benneteau / Grosjean / Gasquet
| 1/8 de finaleMathieu / Benneteau / Gasquet
|-
|2005
| 1/8 de finaleMathieu / Santoro
| 1/8 de finaleMonfils
| bgcolor="#FFFF00"| 1/2 finaleGasquet
| Benneteau / Grosjean / Gasquet / Santoro
| bgcolor="#FF3333"|FinaleGasquet
| bgcolor="#FFFF00"| 1/2 finaleMathieu
| 1/8 de finaleMonfils
| Grosjean
| 1/8 de finaleMathieu
|-
|2004
| 1/8 de finaleGrosjean / Escudé
| 1/8 de finaleGrosjean / Benneteau
| 1/8 de finaleSantoro
| Grosjean
| Grosjean / Dupuis / Ascione / Clément / Saulnier
| bgcolor="#FFDEAD"| 1/4 de finaleSantoro
| bgcolor="#FFDEAD"| 1/4 de finaleSantoro
| 1/8 de finaleDupuis
| 1/8 de finaleSaulnier
|}

Titres et finales (ère Open : depuis 1968)

Classement des joueurs titrés 

Classement des joueurs français ayant remporté un tournoi en simple ou en double par nombre et importance de titres.

En simple 
Les Français ont remporté depuis le début de l'ère open en 1968 : 173 titres en simple.Yannick Noah détient le record de 23 trophées et est le seul à avoir remporté un Grand Chelem. Richard Gasquet est le seul a s'être imposé sur toutes les surfaces.

Par nombre de titres :
Classement par nombre de titres puis classement ATP.
 Colonne Surface : TB = Terre Battue, D = Dur, G = Gazon, M(i) = Moquette (intérieur), D(i) = Dur (intérieur)
 Colonnes tournois :  F = finale, DF = demi-finale, :1/4 = Quart de finale,  = Huitièmes de finale, 3T = , 2T = , .
 ATP 250 : regroupe les tournois de la catégorie et ceux d'avant 1990 non catégorisés.
 Masters 1000 : depuis 1970 (incluant les Grand Prix Championship Series).
 Colonne Ratio T/F : pourcentage de victoires en finale (* moins de 5 finales).

NB : 21 joueurs ont perdu toutes leurs finales et 17 autres n'en ont jamais joué, ils ont tous atteint le top 100 dans leurs carrières hormis Loïc Courteau qui a joué une finale en 1982 sur le circuit principal de l'ATP à Quito et n'a atteint que la place 159.

Par importance de titres :

Précisions pour les titres d'avant 1990 :
La catégorie Masters 1000 n'apparaît qu'en 1990 mais avant cela de 1970 à 1989 ces tournois étaient appelés : Grand Prix Championship Series. 3 titres sont concernés :
 Yannick Noah a remporté Hambourg en 1983 et Rome en 1985
 Henri Leconte a remporté Hambourg en 1986.
Par ailleurs Leconte a remporté Stockholm en 1982 mais celui-ci n'était plus un Grand Prix Championship Series de 1981 à 1983.

En double 
Les Français ont remporté depuis le début de l'ère open en 1968 : plus de 260 titres en double.Guy Forget détient le record de 9 Masters 1000. Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert sont les seuls à avoir réalisé le Grand Chelem en carrière, remportant les 4 Grand Chelem.
Par nombre de titres : Classement par nombre de titres puis classement ATP.

 Colonnes tournois :  F = finale, DF = demi-finale, :1/4 = Quart de finale,  = Huitièmes de finale, 2T =  Tour, 1T =  Tour.
 Colonne Ratio T/F : pourcentage de victoires en finale

Par importance de titre :

En Majeurs (depuis les débuts du tennis) 

La liste des finales atteintes en simple et en double en majeurs depuis les débuts du tennis.
Pour la liste des vainqueurs :
 Avant l'ère open (càd avant 1968)
 après 1968
Les finales perdues contre un autre français/une autre paire française ne sont pas comptabilisées dans le nombre de finales perdues.Précisions sur les tournois :
 Les internationaux de France sont ouverts à tous à partir de 1925
 Les J.O. se sont déroulés tous les 4 ans de 1896 à 1924 (2 éditions (extérieur et intérieur) en 1908 et 1912) puis de 1988 à nos jours
 Le Masters a tenu sa  édition lors de la saison 1970.

En Simple 

 Open d'Australie : Jean Borotra est le seul et dernier vainqueur en 1928. 73 ans après, Arnaud Clément parvient en finale en 2001 et 7 ans plus tard Jo-Wilfried Tsonga en 2008.
 Roland Garros : Yannick Noah est le dernier vainqueur en 1983, 37 ans après Marcel Bernard en 1946. 5 ans après, Henri Leconte est le dernier finaliste en 1988.
 Wimbledon : Yvon Petra est le dernier vainqueur en 1946. 51 ans après, Cédric Pioline est le dernier finaliste en 1997.
 US Open : Henri Cochet est le dernier vainqueur en 1928. 59 ans après, Cédric Pioline est le dernier finaliste en 1993.
 Masters : Jo-Wilfried Tsonga est le dernier finaliste en 2011. Aucun Français n'a remporté le tournoi.
 J.O. : André Gobert est le dernier vainqueur en 1912. 12 ans après, Henri Cochet est le dernier finaliste en 1924.

À noter : Lacoste est le seul français à avoir remporté deux tournoi de suite : doublé Paris et Wimbledon en 1925.

Les Français ont réalisé :
 3 demi-chelem : Lacoste en 1925 & 1927 puis Cochet en 1928.
 un petit chelem des Français en 1927.
 Grand Chelem des Français en 1928 (c'est le  chelem pour une nation, ensuite réalisé par les australiens en 1956, 1958 et 1967 et les suédois en 1988 (Hors Grand Chelem calendaires : Budge en 1938 pour l'Amérique puis Laver en 1962 & 1969 pour l'Australie)).
 une série de 7 titres en grand chelem entre 1927 et 1928. (seuls les australiens ont fait mieux (et par deux fois) avec 8 titres consécutifs de 1961 à 1963 puis de 1966 à 1968)

En Double 
Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut sont les seuls à avoir réalisé le Grand Chelem en carrière.

Sur 56 finales disputées les Français en ont remporté 32.
 Open d'Australie : Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut sont les derniers vainqueurs en 2019.
 Roland Garros : Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut sont les derniers vainqueurs en 2021.
 Wimbledon : Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut sont les derniers vainqueurs en 2016.
 US Open :  Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut sont les derniers vainqueurs en 2015.
 Masters :  Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut sont les derniers vainqueurs en 2021 et 2019, 13 ans après  Michaël Llodra et Fabrice Santoro.
 J.O. :  Michaël Llodra et Jo-Wilfried Tsonga sont les derniers finalistes en 2012.

Liste des titres et finales en majeurs en double

Récapitulatif des finales de doubles dans les tournois majeurs :

En Masters 1000 et équivalent 

La liste des finales disputées par des Français dans les tournois de la catégorie Masters 1000 ou équivalent. (en effet les Grand Prix Championship Series existaient de 1970 à 1989 et sont les ancêtres des Masters 1000; catégorie la plus prestigieuse et importante après les Grand Chelems).

En simple 
Sur 29 finales disputées, les Français en ont remporté 9. Paris est celui où ils ont le plus brillé avec 7 finales pour 3 titres. Cela représente un peu moins d'un quart des finales jouées et un tiers des titres dans la catégorie.Noah, Forget et Tsonga ont acquis 2 titres ; Leconte, Pioline, Grosjean 1 titre ; Gasquet, Monfils 3 finales et Simon 2 finales.

En double 
Sur 55 finales jouées les Français en ont remporté 29.

Titres et finales en double

En ATP 500 Series (depuis 1990) 
La liste des finales disputées par des Français depuis la création de la catégorie ATP 500 series en 1990.
Rotterdam est le tournoi qui réussit le plus aux Français, ils y ont joué huit finales pour cinq titres.
Gaël Monfils est le joueur ayant atteint le plus de finales : sept. Il a remporté deux titres, comme Jo-Wilfried Tsonga et Nicolas Escudé.

Sur 33 finales disputées les français en ont remporté 14.

Confrontations françaises en finale 
La liste des finales franco-française depuis le début de l'ère open en 1968. La catégorie de tournoi est ATP 250 series ou équivalent et ATP 500 series (en gras).Sur 31 finales, 11 seulement ont été jouées hors du territoire français. Marseille est le tournoi qui a vu s'affronter deux Français pour le titre le plus souvent avec 6 finales.Jo-Wilfried Tsonga est le français ayant remporté le plus de titres face à un compatriote avec 6 trophées, suivi par Richard Gasquet et Gilles Simon comptant respectivement 4 et 3 titres.

Palmarès 
Tous les titres remportés par des Français en simple, en double et en compétitions par équipes nationales.

Nicolas Mahut a remporté le tournoi de Newport (ATP 250, Gazon) en simple et en double en 2013.

En simple 
Les Français ont, depuis le début de l'ère open, remporté 173 titres en simple :

À noter que 9 titres français ont été défendus avec succès, par 8 joueurs différents : 
 Guy Forget (à deux reprises) : remporte Bordeaux en 1990 et 1991 puis Toulouse en 1991 et 1992
 Nicolas Escudé remporte Rotterdam en 2001 et 2002
 Richard Gasquet (à deux reprises) : remporte Nottingham en 2005 et 2006 puis Montpellier en 2015 et 2016
 Fabrice Santoro remporte Newport en 2007 et 2008
 Gilles Simon remporte Bucarest en 2007 et 2008
 Jo-Wilfried Tsonga remporte Metz en 2011 et 2012
 Nicolas Mahut remporte Bois-le-Luc en 2015 et 2016
 Gaël Monfils remporte Rotterdam en 2019 et 2020.

Les saisons 1985 et 2008 ont été les plus prolifiques en termes de titres en simple pour les Français avec 8 trophées.

Liste chronologique des titres en simple depuis le début de l'ère Open (1968)

En double 
Les Français ont, depuis le début de l'ère open, remporté au moins 100 titres en double :

À noter que 2 titres français en double ont été défendus avec succès, par 2  paires différentes :
 Nicolas Mahut et Pierre Hugues Herbert remportent le tournoi du Queen's (ATP 500, gazon) en 2015 & 2016.
 Michaël Llodra et Arnaud Clément remportent le tournoi de Metz (ATP 250, dur intérieur) et 2007 & 2008.

Liste chronologique des titres en double depuis le début de l'ère Open (1968)
 A compléter (du début de l'ère open à la saison 1999 (incluse))

Compétitions par équipes 
 Coupe Davis : 
Au cours de son histoire, l'équipe a remporté 10 titres (dont quatre depuis la création du Groupe mondial) et atteint la finale de la compétition à huit autres reprises (dont cinq depuis la création du Groupe mondial).
 Hopman Cup : 
 Victoire : 
 2014 : Jo-Wilfried Tsonga (avec Alizé Cornet)
 2017 : Richard Gasquet (avec Kristina Mladenovic) 
 Finales :
 2012 : Richard Gasquet (avec Marion Bartoli)
 1998 : Cédric Pioline (avec Mary Pierce)
 World Team Cup : Henri Leconte et Thierry Tulasne composent l'équipe de France qui remporte la World Team Cup à Düsseldorf en 1986.
ATP Cup : Meilleurs résultats   2020 : Phases de poules

En Grand Chelem (ère open : depuis 1968)

Les vainqueurs (toutes catégories) 
Joueurs avec plusieurs titres (hors juniors) :
 5 Nicolas Mahut (Open d'Australie, US Open, Wimbledon et Roland-Garros x2 en double)
 5 Pierre-Hugues Herbert (Open d'Australie, US Open, Wimbledon et Roland-Garros x2 en double)
 3 Jean-Claude Barclay (Roland-Garros en mixte x3)
 3 Michaël Llodra (Open d'Australie en double x2 et Wimbledon en double)
 3 Fabrice Santoro (Open d'Australie en double x2, Roland-Garros en mixte)
 2 Yannick Noah (Roland-Garros en simple et en double)

JR : les champions Juniors.

Les finalistes (toutes catégories) 

Simple :
 Patrick Proisy (Roland-Garros 1972)
 Henri Leconte (Roland-Garros 1988)
 Cédric Pioline (US Open 1993 et Wimbledon 1997)
 Arnaud Clément (Australie 2001)
 Jo-Wilfried Tsonga (Australie 2008)

Double :
 Henri Leconte et Yannick Noah (US Open 1985)
 Yannick Noah et Guy Forget (Roland-Garros 1987)
 Éric Winogradsky et l'Iranien Mansour Bahrami (Roland-Garros 1989)
 Guy Forget et le Suisse Jakob Hlasek (Roland-Garros 1996)
 Michaël Llodra et Fabrice Santoro (Australie 2002)
 Fabrice Santoro et le Serbe Nenad Zimonjić (Wimbledon 2006)
 Arnaud Clément et Michaël Llodra (Australie 2008)
 Nicolas Mahut et Michaël Llodra (Roland-Garros 2013)
 Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert (Australie 2015)

Double mixte :
 Jean-Claude Barclay (Roland-Garros 1969, 1970 et 1972)
 Patrice Dominguez (Roland-Garros 1973 et 1978)

À noter en Tennis en fauteuil roulant, Stéphane Houdet détient 13 titres (Roland-Garros x2 en tennis en fauteuil, US open en tennis en fauteuil, 10 titres en double en tennis en fauteuil).

Demi-finale 

Voici la liste des demi finales jouées par des Français en grand chelem depuis le début de l'ère open en 1968.
 

Divers :

 Sur les 33 demi-finales jouées par les Français, 7 ont abouti à une finale (21 %) - Pioline (2), Proisy, Noah, Leconte, Clément et Tsonga (1)
 Sur les 25 demi-finales perdues, 11 seulement ont été jouées contre le futur vainqueur du tournoi (44 %).
 Sur les 107 sets disputés par les Français, 32 ont été remportés (30 %) - Pioline et Tsonga (6), Leconte (5), Proisy, Noah et Clément (3), Goven et Grosjean (2), Monfils (2).
 Sur les 107 sets disputés par les Français, 19 ont été jusqu'au tie break (18 %) et les Français en ont remporté 6 (32 %) - Leconte et Tsonga (2), Pioline et Clément (1).
 Deux demi-finales ont été 100 % françaises : Christophe Roger-Vasselin affronte Yannick Noah en 1983 à Roland Garros et Sébastien Grosjean affronte Arnaud Clément en 2001 à l'Open d'Australie.
 3 sets ont été pris au futur vainqueur du tournoi (tous au tie-break) : un par Henri Leconte en 1986 à Wimbledon contre Boris Becker, 2 par Jo-Wilfried Tsonga en 2011 à Wimbledon contre Novak Djokovic et en 2015 à Roland-Garros contre Stanislas Wawrinka.

Quart de finale 

Liste des quarts de finale joué par des Français depuis le début de l'ère open (en 1968) en grand chelem.

Quart de finale gagné

Quart de finale perdu 

Voici la liste des quarts de finale perdus, ils sont répartis en 3 catégories :
 les quarts de finale perdus dans un grand chelem où ils n'ont pas atteint les demi finales (joueur demi finaliste en grand chelem)
 les quarts de finale perdus dans un grand chelem où ils ont atteint les demi finales (joueur demi finaliste en grand chelem)
 les joueurs quart de finalistes en grand chelem

Ces joueurs (au moins demi-finaliste dans un des autres tournois) ne sont jamais allés plus loin que les quarts dans ces tournois, voici les adversaires qui les en ont empêchés :

Les joueurs dans le tableau ci-dessous ont dépassé les quarts dans ces tournois, voici les quarts qu'ils n'ont pas passé :

Les joueurs dans le tableau ci-dessous n'ont jamais atteint une demi-finale en Grand Chelem, voici les adversaires qui les en ont empêché :

 Forget se défait dans les 1/8 de finale de : 1991 Todd Woodbridge puis Tim Mayotte ; 1992 et 1994 Jeremy Bates ; 1993 Kelly Jones.
 N'Godrella atteint les quarts dans un tournoi à 6 tours au lieu de 7 actuellement et 2 sets gagnant au premier tour en battant 2 australiens les têtes de séries  Barry Phillips-Moore et 8 Allan Stone, il perd face au tombeur de Ken Rosewall tête de série .
 Champion atteint les quarts de Roland-Garros après avoir passé les qualifications ; au  il bat Juan Aguilera  ATP puis Guy Forget  ATP au  et en 1/8 Karel Nováček qui avait éliminé Aaron Krickstein  ATP.
 Champion atteint les quarts à Wimbledon en battant 2 Wild Card, Nick Brown qui avait battu Goran Ivanišević  ATP et Chris Wilkinson au passage il bat Pat Cash 12-10 au  et en 1/8 il bat Derrick Rostagno  ATP qui avait éliminé Pete Sampras  ATP.
 Santoro atteint les quarts en éliminant Gastón Gaudio  ATP et David Ferrer  ATP.
 Benneteau atteint les quarts en éliminant Márcos Baghdatís  ATP et Radek Štěpánek  ATP, dans sa partit de tableau Andy Roddick  ATP avait abandonné au , il bénéficie de l'abandon de Alberto Martín en 1/8.
 Simon tête de série , Ivo Karlović  ATP est le mieux classé sur sa route mais perd au , il bénéficie de l'abandon de Monfils en 1/8. À Wimbledon il bat Berdych  mondial en 1/8.
 Chardy bat le  mondial sur sa route Juan Martin del Potro.
 Pouille bat à Wimbledon Juan Martin del Potro qui avait battu la tête de série  Wawrinka et à l'US Open le  mondial Nadal

Meilleures performances

Individuelles en carrière (à partir des huitièmes de finale) 

Cette section regroupe les performances des joueurs ayant atteint au moins un huitième de finale en Grand Chelem depuis les débuts du tennis.

Mis à jour après l'accession de Mannarino en huitième à l'Open d'Australie 2022.
V = Victoire ; F = Finaliste ; D = Demi ; Q = Quart ;  T = 1/8 ;  T = 1/16 ;  T = 1/32 ;  T = 1/64.

NB : Jérôme Golmard et Stéphane Simian sont arrivés en 1/16 de finale () dans trois des tournois du Grand Chelem.

Meilleures performances en Grand Chelem avant l'ère open
Avant l'ère Open (1877 à 1967, 1968 pour l'Open d'Australie) :
(Roland-Garros à partir de 1925, lorsque le tournoi devient international)

André Gobert est parvenu en finale (en all comer's final exactement) à l'époque du challenge round ou tour du défi (finale du tableau, le vainqueur rencontre le champion de l'année précédente qui lui n'a joué aucun match). Cette performance qui est mieux qu'une demi-finale est considérée ici comme une finale.

Individuelles par nombre de tours passés 

Voici le classement des meilleurs résultats en carrière dans les tournois du Grand Chelem. Chaque tour passé dans un tournoi (au moins une fois) rapporte un point. À partir de 10 tours passés.

Mis à jour après l'accession de Benoît Paire en huitième à Wimbledon 2019.

Individuelles sur une saison 

Classement des meilleurs résultats en une saison dans les tournois du Grand Chelem (un point par tour passé). À partir de 10 tours passés.
 
 

Au moins tous les 1/8 sur une année : Leconte en 1985, Gasquet en 2012, Tsonga en 2014.
Au moins tous les 1/16 sur une année : Benneteau et Simon.
Sur les quatre tournois de suite sans en manquer, Tsonga atteint 16 points de Wimbledon 2011 à Roland Garros 2012.

Individuelles dans l'histoire 

Mis à jour après la défaite de Gaël Monfils en quart de finale de l'Open d'Australe 2022.

Huitièmes de finale perdus : Gasquet avec 16 huitièmes perdus (pour 2 demi) puis Noah avec 9 huitièmes perdus (pour 8 quarts, 1 demi et 1 titre).

Française sur une saison 

Cumul des meilleures performances françaises en Grand Chelem par année. Au moins 15 matchs gagnés.

Si on ajoute aux résultats de 1986 le quart de finale de Yannick Noah à l’Open d’Australie de  (puisqu'il n'y a pas eu d'Open d'Australie en 1986), on obtient un total de 18 points, soit la meilleure performance ex eaquo avec 2001 et 2008.

En 2016, pour la première fois de l'ère Open, il y a au moins un Français en quart de finale de chaque tournoi du Grand Chelem.
En 2008 Arnaud Clément rate une balle de match en 1/4 à Wimbledon.

Divers

Tour jamais dépassé le plus grand nombre de fois 

Les joueurs, par tour, qui ont bloqué le plus grand nombre de fois à ce stade sans jamais le dépasser.

Confrontation française (à partir des huitièmes de finale)

Statistiques et records 

Fabrice Santoro a participé à 46 tournois du Grand Chelem consécutifs.

 Mis à jour après l'US OPEN 2022 : 

Pourcentage de victoires en Grand Chelem avant l'ère open (1968) :
 René Lacoste 88.4% soit 76 victoires en 86 matchs
 Henri Cochet 86.6% soit 97 victoires en 112 matchs
 Jean Borotra 82.4% soit 103 victoires en 125 matchs

Aux Jeux Olympiques d'été 

Liste des joueurs français ayant pris part à chaque tournoi olympique :Participation en simple (S), double (D), mixte (M) (au moins un match joué dans l'olympiade).
 1896 : J. Defert (S)
 1900 : André Prévost (S et D), Paul Lecaron (S et D), Paul Lebreton (S et D), Étienne Durand (S et D), Max Decugis (D), Georges de la Chapelle(D), Adrien Fauchier-Magnan (D), Elie de Lastours (D), Guy Lejeune (D), Pierre Verdé-Peliste (M)
 1904 : Aucun
 1906 (non reconnu par le CIO) : Max Decugis (S, D et M), Maurice Germot (S et D), Jacques Giraud, H. Giraud, J. Millet
 1908 (salle) : Aucun
 1908 : Maurice Germot (S et D)
 1912 (salle) : Maurice Germot (2 - D), André Gobert (S et D), 
 1912 : Albert Canet (D et M), Édouard Mény de Marangue (D), François Blanchy, Jean Samazeuilh, Daniel Lawton, J. Montariole
 1920 : Max Decugis (2 - D et M), François Blanchy (2 - D et M), Jacques Brugnon (D), Pierre Albarran (D), Pierre Hirsch (M), Jean-Pierre Samazeuilh
 1924 : Jacques Brugnon (2 - D), Jean Borotra (S, D et M), Henri Cochet (S et D), René Lacoste (D), Maurice Cousin
 1968 (démonstration) : Pierre Darmon
1968 (exhibition) : Pierre Darmon
 1984 (démonstration - de 21 ans) : Guy Forget, Loïc Courteau
 1988 : Guy Forget (S et D), Henri Leconte (S et D)
 1992 : Guy Forget (2 - S et D), Henri Leconte (2 - S et D), Fabrice Santoro (S)
 1996 : Arnaud Boetsch (S et D), Guillaume Raoux (S et D)
 2000 : Fabrice Santoro (2 - S), Arnaud Clément (S et D), Arnaud Di Pasquale (S), Nicolas Escudé (S et D)
 2004 : Fabrice Santoro (3 - S et D), Arnaud Clément (2 - S et D), Michaël Llodra (D), Sébastien Grosjean (S et D), Grégory Carraz (S)
 2008 : Arnaud Clément (3 - D), Michaël Llodra (2 - S et D), Gilles Simon (S et D), Gaël Monfils (S et D), Paul-Henri Mathieu (S), 
 2012 : Michaël Llodra (3 - D), Gilles Simon (2 - S), Jo-Wilfried Tsonga (S et D), Richard Gasquet (S et D), Julien Benneteau (S et D)
 2016 : Gilles Simon (3 - S), Jo-Wilfried Tsonga (2 - S et D), Gaël Monfils (2 - S et D), Pierre-Hugues Herbert (D et M), Nicolas Mahut (D et M), Benoît Paire (S)
 2021 : Gilles Simon (4 - S), Ugo Humbert (S) , Gaël Monfils (3 - S et D), Jérémy Chardy (S et D), Pierre-Hugues Herbert (D), Nicolas Mahut (D et M)

Gilles Simon a participé à 4 olympiades (2008 à 2021) ; toujours en simple et 2008 en double.

Ne sont pas comptabilisées les éditions de 1908, 1912, 1920, 1924 et 2021 (à rajouter au tableau donc)

(*) : À noter que Guy Forget a également participé à l’édition de 1984 (tennis en démonstration et réservé au moins de 21 ans) mais celle-ci n’est pas comptabilisée. Il avait atteint les quarts de finale (2 victoires et une défaite).

Liste des médaillés aux Jeux olympiques d'été :
 En simple :
 1912 (salle) :  André Gobert
 1920 :  Henri Cochet
 2000 :  Arnaud Di Pasquale
 En double :
 1900 :  Max Decugis (avec Basil Spalding de Garmendia )
 1900 :  André Prévost et Georges de la Chapelle
 1912 (salle) :  Maurice Germot et André Gobert
 1912 :  Albert Canet et Édouard Mény de Marangue
 1920 :  Max Decugis et Pierre Albarran
 1924 :  Jacques Brugnon et Henri Cochet
 1924 :  Jean Borotra et René Lacoste
 2012 :  Michaël Llodra et Jo-Wilfried Tsonga
 2012 :  Julien Benneteau et  Richard Gasquet
 En mixte :
 1912 :  Albert Canet et Marguerite Broquedis
 1920 :  Max Decugis et Suzanne Lenglen

Au Masters (ère open : depuis 1970) 

Classement en fonction du meilleur résultat puis du pourcentage de victoire.

 Qual° : nombre de qualifications directes pour le Masters (selon les règles de l'ATP suivant les saisons). Donc sans tenir compte des remplacements (bénéficier du forfait d'un autre joueur).
 Part° : nombre d'éditions où le joueur a pris part au Masters.

En simple :

 Henri Leconte  en 1988 a remplacé Kent Carlsson 
 Gilles Simon  en 2008 a remplacé Rafael Nadal 
 Richard Gasquet  en 2013 a remplacé Andy Murray 

 De plus, Jo-Wilfried Tsonga  (en 2009 et 2013) et Richard Gasquet  (en 2012) ont été remplaçants grâce aux forfaits de Roddick (en 2009), Nadal (en 2012) et Murray (en 2013) ont placé les deux Français en première position de remplaçant mais n'ont pas joué.

En double :

En Masters 1000 (depuis 1990) 
 Tournoi actuellement dans la catégorie Masters 1000
 Tournoi anciennement dans la catégorie Masters 1000

 Statistiques en Masters 1000 après le tournoi d'Indian Wells 2018:

Divers

Numéro 1 français en nombre de semaines 
En nombre de semaines réelles : de 1983 à la semaine du lundi  incluse.
 joueurs en activité.
 .

Meilleur classement de fin d'année 
Top 20 / 30e place.

Top 3 français en fin d'année 

Top 3 : Noah 13 fois, Forget/Tsonga/Santoro 10, Monfils/Simon 9, Grosjean/Leconte 8, Gasquet 7.

Précisions :
 4 joueurs (à 5 reprises) ont fini deuxième français et top 10 :
 Henri Leconte est  en 1986
 Gilles Simon est  en 2008
 Richard Gasquet est  en 2012
 Jo-Wilfried Tsonga est  en 2013 et 2015.
 3 joueurs ont été numéro 1 en cours d'année, sans jamais l'être en fin de saison :
 Gilles Simon (par deux fois) 46 semaines  et  en fin d'année
 Arnaud Clément 14 semaines  et  en fin d'année
 Jérôme Golmard 14 semaines  et  en fin d'année.
 Changements de  français en toute fin de saison :
 En 1986 : Henri Leconte est doublé par Yannick Noah lors de leurs dernier tournoi à Wembley, Noah remporte le titre et passe devant Leconte qui a échoué au premier tour. Tous les deux perdent leurs trois matchs aux Masters. Leconte finira  en 1988.
 En 2008 :Gilles Simon est doublé par Jo-Wilfried Tsonga lors du dernier tournoi de l'année à Paris, Tsonga remporte le titre et passe devant Simon qui a échoué en 1/. Après le Masters Tsonga reste devant, malgré la demi-finale de Simon. Simon n'a jamais fini .
 En 2013 : Jo-Wilfried Tsonga est doublé par Richard Gasquet lors du dernier tournoi de l'année à Paris. Tsonga a fini 6 fois .

Meilleures performances individuelles en Majeurs (Grand Chelem, Masters et J.O.) 

 Le round robin (poules) du Masters est compté comme un quart de finale.

Mise à jour après les quarts-de-finales de Chardy et Humbert aux Jeux olympique de 2021.

Précisions :
 La  de Pierre Barthès au Masters de 1970 est comptée comme une demi-finale.
Arnaud Di Pasquale s'arrête en demi-finale aux J.O mais remporte le match pour la  (bronze) contre Roger Federer.
 La Coupe du Grand Chelem existait de 1990 à 1999, elle réunissait les joueurs ayant eu les meilleurs résultats en Grand Chelem sur la saison. Trois Français y ont atteint les quarts de finale :
 Henri Leconte par 2 fois
 Guy Forget une fois
 Cédric Pioline une fois
 En Coupe Davis : 
 Henri Leconte, Guy Forget, Cédric Pioline, Jo-Wilfried Tsonga ont remporté au moins un match de simple à enjeu (mais pas décisif) lors d'une finale remportée par la France
 Les joueurs suivants ont remporté le  et dernier match (décisif)
 Sébastien Grosjean en huitièmes de finale ( T)
 Fabrice Santoro et Arnaud Clément en demi finale
 Nicolas Escudé, Arnaud Boetsch et Lucas Pouille en finale.

Statistiques en carrière 
 En carrière au 08/08/2018:

 Contre un top 10 au 08/08/2018:

 Sur dur au 08/08/2018:

 Sur terre battue au 08/08/2018:

 Sur gazon au 08/08/2018:

Voir aussi

Articles connexes 
 Meilleures performances des joueuses françaises de tennis
 Équipe de France de Coupe Davis
 Équipe de France de Hopman Cup
 Records du tennis
 Records et statistiques sur le top 10 du classement ATP

Liens externes 
 Site officiel de la FFT
 Site officiel de Roland-Garros
  Site officiel de Wimbledon
  Site officiel de l'Open d'Australie
  Site officiel de l'US Open
  Site officiel de l'ATP
  Site officiel de l'ITF
  Site officiel de la Coupe Davis
  Site officiel du CIO
  Site officiel du Masters

Notes et références

Notes

Références

Navigation 

Tennis en France